

Cinema 
 Settembre  (September) – film del 1987 diretto da Woody Allen
 Il segreto di Pandora (September) – film del 1996 diretto da Colin Bucksey
 September – film del 2003 diretto da Max Färberböck
 September – film del 2007 diretto da Peter Carstairs

Letteratura 
 Settembre (September) – romanzo di Rosamunde Pilcher del 1990

Musica 
 September – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1978, dall'album The Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
 September – traccia dell'album Revolutions di Jean-Michel Jarre del 1988
 September – album di September del 2004
 September – album di September del 2008
 September – singolo di Sting e Zucchero Fornaciari del 2020

Persone 
September – cantante svedese
Dulcie September – attivista sudafricana

Pagine correlate 
 Settembre (disambigua)

Altri progetti